Der  Kanton Toul-Nord war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Toul im Département Meurthe-et-Moselle. Hauptort des Kantons war die Gemeinde Toul. Letzte Vertreterin im Generalrat des Départements war von 2001 bis 2015 Michèle Pilot (PS).

Lage

Gemeinden 
Der Kanton umfasste 18 Gemeinden und einen Teil der Stadt Toul:

Anmerkung: Toul gehörte teils zum Kanton Toul-Nord, teils zum Kanton Toul-Sud. Angegeben ist hier die Gesamteinwohnerzahl.

Toulnord
Aufgelöst 2015